Casey Pierro-Zabotel (né le  à Kamloops dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il a été repêché en ,  au total par les Penguins de Pittsburgh au repêchage d'entrée de 2007. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton au poste de ailier gauche.

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de la Colombie-Britannique 
2007 : nommé meilleur joueur de l'association intérieure.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Centennials de Merritt || LHCB || 58 || 6 || 6 || 12 || 19 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Centennials de Merritt || LHCB || 60 || 20 || 35 || 55 || 29 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Centennials de Merritt || LHCB || 55 || 51 || 65 || 116 || 42 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Giants de Vancouver || LHOu || 49 || 19 || 29 || 48 || 8 || 10 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2008-2009 || Giants de Vancouver || LHOu || 72 || 36 || 79 || 115 || 52 || 17 || 4 || 13 || 17 || 16
|-
| 2009-2010 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 9 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Nailers de Wheeling || ECHL || 49 || 12 || 29 || 41 || 26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Nailers de Wheeling || ECHL || 42|| 14|| 20|| 34|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 25|| 4|| 16|| 20|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Condors de Bakersfield || ECHL || 71|| 8|| 27|| 35|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 66|| 22|| 53|| 75|| 30|| 10|| 1|| 8|| 9|| 2
|-
| 2012-2013 || Checkers de Charlotte || LAH || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Lausitzer Füchse || 2.bundesliga || 33|| 5|| 17|| 22|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 36|| 7|| 21|| 28|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 54 || 23 || 37 || 60 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Everblades de la Floride || ECHL || 5 || 0 || 4 || 4 || 2 || 12 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| 2015-2016 || Americans d'Allen || ECHL || 58 || 15 ||32 || 47 || 12 || 24 || 7 || 9 || 16 || 16
|-
| 2016-2017 || Eagles du Colorado || ECHL || 72 || 24 || 64 || 88 || 47 || 20 || 4 || 11 || 15 || 6
|-
| 2017-2018 || Americans d'Allen || ECHL || 72 || 19 || 50 || 69 || 26 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Americans d'Allen || ECHL || 8 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Thunder de l'Adirondack || ECHL || 63 || 24 || 15 || 39 || 28 || - || - || - || - || -

Références

Naissance en novembre 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Americans d'Allen
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Naissance à Kamloops